Tessiera är ett släkte av måreväxter. Tessiera ingår i familjen måreväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Måreväxter
Tessiera

es:Tessiera